Peterbachquellgebiet ist der Name von zwei Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet (Hürtgenwald), Kreis Düren
 Naturschutzgebiet Peterbachquellgebiet (Simmerath), Städteregion Aachen